El fantasma de la ópera puede referirse a:

Novela 
 El fantasma de la ópera (1909), novela de Gastón Leroux;

Adaptaciones 
 El fantasma de la ópera (1925), película de Rupert Julian;
 El fantasma de la ópera (1943), película de Arthur Lubin;
 El fantasma de la ópera (1962), película de Terence Fisher;
 El fantasma de la ópera (1976), musical de Ken Hill;
 El fantasma de la ópera (1986), musical de Andrew Lloyd Webber;
 El fantasma de la ópera (2004), película de Joel Schumacher;